

Geografia 
 Nepal
 Distretto di Palpa  – distretto di Lumbini
 Perù
 Palpa  – città della regione di Ica
 Distretto di Palpa  – distretto della regione di Ica
 Provincia di Palpa  – provincia della regione di Ica

Altro 
 Lingua palpa (codice ISO 639-3 plp)